Schmidtchen ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Schmidtchen (1928–1997), deutscher Schauspieler
 Detlev Schmidtchen (* 1954), deutscher Keyboarder
 Dieter Schmidtchen (* 1940), deutscher Ökonom
 Franz Peter Schmidtchen (1947–2022), deutscher Chemiker, Professor an der TU München
 Gerhard Schmidtchen (1925–2022), deutscher Soziologe
 Jörgen Schmidtchen (1941–1962), DDR-Grenzsoldat
 Karl Schmidtchen (1858–1923), 1919 Oberbürgermeister von Düsseldorf, Konsumgenossenschafter
 Kurt Schmidtchen (1930–2003), deutscher Schauspieler und Komiker
 Stefan Schmidtchen (* 1942), deutscher Psychologe und ehemaliger Hochschullehrer
 Volker Schmidtchen (* 1945), deutscher Technik- und Militärhistoriker

Schmidtchen ist auch eine Andeutung für:
 Schmidt Theater in Hamburg